Haarseim ist der Familienname folgender Personen:

Dieter Haarseim (* 1941), ehemaliger deutscher Fußballtorwart
Raymond Haarseim (* 1962), ehemaliger deutscher Fußballspieler